Када је турнир игран посљедњи пут прије двогодишње паузе, титулу су 2008. освојиле Квета Пешке и Рене Стабс. Стабс се повукла из тениса двије седмице прије турнира. Пешке игра с Катарине Среботник.

Носиоци 

  Квета Пешке /  Катарина Среботник (побједнице)
  Лизел Хубер /  Нађа Петрова ''(финале)

<ol start="3">
 Чан Јунг-јан /  Ђе Џенг ''(полуфинале)
 Нурија Љагостера Вивес /  Анастасија Родионова ''(полуфинале)

Жреб

Извор 
 Жреб

Тенис 2011.
Отворено првенство Катара за жене